«Моздок» — российский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1968 году. До 1996 года назывался «Иристон».

История 
В 1968—1969 годах участвовал в первенстве СССР в Классе «Б» и, по некоторым данным, представлял Владикавказ. Лучшее достижение в первенстве России (1994—2002) — 8-е место в зоне «Юг» второго дивизиона в 1998 году. В 1993 году участвовал в первенстве КФК и занял 3-е место в зоне «Юг».

Результаты выступлений

В первенстве СССР

В первенстве и кубке России

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль ФК «Моздок» (Россия) на сайте wildstat.ru
 Профиль ФК «Иристон» (Владикавказ) на сайте wildstat.ru
 Страница на сайте Федерации футбола Южного Федерального округа
 История выступлений на klisf.info

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Северной Осетии
Моздок